«Кровь и бетóн» () — кинофильм в жанре криминальной комедии 1991 года, снятый режиссёром Джеффри Рейнером.

Сюжет 
Автомобильный вор и панк-рокер Джой Теркс, пытаясь украсть телевизор у наркоторговца Морта, оказывается пойманным последним с поличным. Теркс пытается сбежать и роняет телевизор, после чего разгневанный Морт ранит Джоя ножом и прогоняет его, сопроводив ставшим классикой набором ругательств. Истекающий кровью Джой добирается до кладбища, где собралась покончить жизнь самоубийством красавица Мона, неудачливая певица. Увидев истекающего кровью парня, Мона передумывает убивать себя и забирает Джоя к себе домой. Там между молодыми людьми появляется симпатия. А тем временем кто-то убивает Морта и, так как Джой был последним, кто с ним контактировал, полиция подозревает его. Да и те, кто убил Морта, тоже не настроены дать Джою жить спокойно. Но на помощь приходит настоящая любовь в лице Моны.

В ролях

Культурное влияние 

Один из начальных эпизодов фильма (в авторской озвучке Андрея Гаврилова), в котором Морт в порыве гнева разразился бранной тирадой в адрес Джоя Теркса, стал популярным в рунете мемом:

«Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты? Засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть — я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чёртов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!»

Мем в основном используется, как реакция на подлый поступок человека, тупость или плагиат, а также другие виды воровства.

Примечания 

Фильмы США 1991 года
Криминальные комедии США
Интернет-мемы
Дебютные фильмы кинорежиссёров